Sky, qui signifie ciel en anglais, peut faire référence à :

Musique

Personnalités et groupes 
 Sky, un groupe de rock instrumental anglo-australien.
 Skyy, groupe de funk américain.

Titres 
 Sky, un album de la chanteuse chinoise Faye Wong, sorti 1994.
 Sky, un album de la chanteuse japonaise Yui Horie, sorti 2003.

Télévision 
 Sky, un épisode de la série britannique de science-fiction The Sarah Jane Adventures

Cinéma 
 Sky, film de Fabienne Berthaud, sorti en 2015

Jeu vidéo 

 Sky: Children of the Light, un jeu vidéo de thatgamecompany sorti en 2020.

Médias 
 Sky, différentes chaînes du groupe British Sky Broadcasting au Royaume-Uni et de Sky Italia en Italie :
 Sky (Royaume-Uni et Irlande) le bouquet pour le Royaume-Uni et l'Irlande
 Sky Broadband,accès à internet à haut débit fourni par cette entreprise
 Sky Deutschland, entreprise allemande, acteur de la télévision payante par satellite
 Sky News Australia, chaîne de télévision d'information en continu australienne
 les filiales Sky Sports et Sky News
 Sky, le magazine inflight de la compagnie aérienne américaine Delta Air Lines.

Autres 
 SKY, acronyme des trois plus prestigieuses universités sud-coréenne : Seoul National University, Korea University et Yonsei University
 Sky, équipe cycliste britannique.
 Sky, un gratte-ciel new-yorkais.

Toponyme 
 Sky Valley, ville américaine de Géorgie.

Voir aussi 
 Skaï, marque allemande de cuir artificiel.
 

Homonymie de titre